La lliga ACB 2007-2008 començà el 6 d'octubre del 2007. El Reial Madrid defensa el títol com a vigent campió.

Fase Regular 
Annex: Plantilles ACB 2007-2008

Estadístiques

Play-offs

Quarts de final

Semifinals

Final

Play-offs

Premis

Fase Regular 
Millor jugador
  Marc Gasol (Akasvayu Girona)

Jugador revelació
  Mirza Teletovic (Tau Cerámica)

Millor entrenador
  Joan Plaza (Reial Madrid)

Cinc Ideal ACB 2007-08
  Marcelinho Huertas (Iurbentia Bilbao Basket)
  Ricky Rubio (DKV Joventut)
  Rudy Fernández (DKV Joventut)
  Marc Gasol (Akasvayu Girona)
  Felipe Reyes (Reial Madrid)

Referències

Vegeu també 
 Playoff de l'ACB 2008

2007-2008
Competicions de bàsquet del 2007
Competicions de bàsquet del 2008